Сапо́жный нож — хозяйственный инструмент семейства ножей, обладающий характерной формой. Инструмент выполняется из твёрдой стали. Предназначается для резки:

 кожи,
 резины,
 войлока,
 линолеума,
 пластмассы,
 картона
 и других мягких листовых материалов.

Заточка 
Заточке подвергается скошенная часть ножа (см. рисунок выше).
При заточке сапожного ножа стараются добиться максимальной остроты, достигаемой путём полировки.
Изначально абразив, с последующей доводкой на алмазном бруске и полировкой на ремне с пастой ГОИ.
Заточка бывает одно- и двухсторонняя.

Рукоятка 
Практически любая, позволяющая держать нож. В простейшем варианте рукоять создаётся путём обмотки задней части ножа изолентой или проволокой (предпочтительнее, в изоляции). Добавление картонных прокладок позволяет сделать рукоять более удобно сидящей в руке.
У сапожных ножей промышленного производства рукоять бывает деревянная, пластиковая, резиновая и т.д.

Использование 
 Метод давленого реза
 Метод надавливания

Меры предосторожности 
Сапожный нож весьма острый, поэтому его рекомендуется хранить в кожаном футляре, чехле или пенале; вынимать только при необходимости и не оставлять в доступных для детей местах.

См. также 
 Засапожный нож
 Нож-косяк
 Киридаши

Примечания

Литература

Ссылки 

 Сапожный нож Зубр
 Обзор: Сапожный нож
 Как работать сапожным ножом.

 Нож сапожный.
 Нож сапожный S-Pro.
 Нож сапожный 180 мм.

Ножи по алфавиту
Сапожные инструменты